Ходос Михайло Ігорович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ходос Петро Михайлович — радянський партійний діяч, виконував обов'язки голови Ради міністрів Киргизької РСР від грудня 1980 до січня 1981 року.
 Ходос Людмила Вікторівна — голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Край», заслужений юрист України.
 Ходос Олександр Анатолійович — старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Ходос Сергій Вікторович — казахстанський і російський фехтувальник-шпажіст, срібний призер Олімпійських ігор 2020 з фехтування.
 Ходос Валерія Ігорівна — українська акторка театру і кіно. Лауреатка премії «Бронек» у галузі театрального мистецтва імені Амвросія Бучми за найкращу жіночу роль (2012)

Прізвища